Anna di Borgogna (1192-1243), figlia di Ugo III di Borgogna e di Beatrice d'Albon, andata sposa nel 1222 ad Amedeo IV, conte di Savoia
 Anna di Borgogna (1255-1298), figlia di Ghigo VII del Viennois e di Beatrice di Faucigny, andata sposa a Umberto I del Viennois
 Anna di Borgogna (1404-1432), figlia di Giovanni Senza Paura, duca di Borgogna, e di Margherita di Baviera, andata sposa a Giovanni Plantageneto, I duca di Bedford